Fini, empresa espanhola de doces
 Gianfranco Fini, político e jornalista italiano
 795 Fini, asteroide

Desambiguações de antropônimos